STLA steht für:
 Socialist Trade and Labor Alliance, vormalige US-amerikanische Gewerkschaft, 1905 in der Industrial Workers of the World aufgegangen
 Stellantis (Börsenkürzel), internationaler Automobilkonzern

StLA steht für:
 Statistisches Landesamt
 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (StLA Sachsen), sächsische obere Landesbehörde

Abkürzung